ASB Classic 2018 (kobiety)
 ASB Classic 2018 (mężczyźni)